zator:
 nagromadzenie czegoś w jednym miejscu przeszkadzające w ruchu lub przepływie wody
 chorobliwe zjawisko zamknięcia naczynia krwionośnego przez materiał zakrzepowy, fragment tkanki itp. mogące prowadzić do zawału związanej z tym naczyniem tkanki organizmu
 nagromadzenie się jakichś spraw lub zajęć utrudniające normalne funkcjonowanie lub przebieg czegoś

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Zator – miasto
 Zator – część wsi Biała Góra w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Zator – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim,  w gminie Puszcza Mariańska
 Zator – część wsi Uników w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne 
 Zator – gmina miejsko-wiejska

Zobacz też 
 zator lodowy

Przypisy